Pierre Frédéric Bernard, (1749-1825), botánico francés.
 Pierre Bernard, (1942-2015), diseñador y artista gráfico francés.
 Pierre Bernard, (1932-2014), futbolista francés.
 Pierre Bernard, (1875-1955), yogi francés.
 Pierre Bernard, (1922-1991), industrial francés.
 Pierre Bernard-Reymond, (1940- ), político francés.

Otras personas con nombres similares son:
 Pierre Bernard Palassou, (1745-1830), naturalista francés.
 Pierre Bernard Lazare Verlot, (1836-1897), botánico y horticultor francés.